Huelemanos puede referirse a:
El nombre común de la planta Artemisia absinthium.
El nombre común de la planta Conium maculatum.